Il tabellone singolare del Capetown Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Gary Muller (tds n. 3). In finale ha sconfitto Jeremy Bates (tds n. 4) con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Christo van Rensburg (secondo turno)
  Darren Cahill (semifinali)
  Gary Muller (campione)
  Jeremy Bates (finale)

  Tim Wilkison (primo turno)
  Pieter Aldrich (quarti di finale)
  Robbie Weiss (secondo turno)
  Danie Visser (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Capetown Challenger 1990